До́лгушев — русская фамилия.

Известные носители:
 Долгушев, Алексей Романович (1902—?) — деятель ГПУ/НКВД СССР
 Долгушев, Семён Евгеньевич (род. 1989) — российский хоккеист.

См. также 
 Долгачёв